Fusore – tipo di oggetto astronomico
Fusore – dispositivo in grado di contenere tramite campi elettrici una reazione di fusione nucleare
Fusore – componente di stampanti laser e fotocopiatori utilizzato per fissare a caldo il toner sul supporto cartaceo